__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Mai

Datum unbekannt

Einzelnachweise 

202105
2021